Die Liste der Torschützenkönige der Schweiz führt die besten Torschützen und Assistgeber der Schweizer Nationalliga A auf. Des Weiteren sind die Anzahl Tore, Assists und der Verein der jeweiligen Spieler genannt. Seit der Saison 2013/14 tritt die Mobiliar als Titelsponsor auf.

Herren

Damen

Einzelnachweisliste 

Topscorer
Liste (Torschützenkönige)
Liste (Unihockey)